Sowiny – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Bojanowo
 Sowiny – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Bojanowo
 Sowiny – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Bojanowo